

Toponymie

 Iłówiec  est un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Iłówiec  est un village dans la voïvodie de Mazovie.